Badminton Danmark (BD) (voormalig Danmarks Badminton Forbund - DBF) is de nationale badmintonbond van Denemarken.

De huidige president van de Deense bond is Rene Toft. Anno 2018 telde de bond 92.307 leden, verdeeld over 622 badmintonclubs. De Deense bond stond mee aan de basis van de oprichting van de Badminton World Federation in 1934.

De bond is sinds 1967 aangesloten bij de Europese Bond en is hiermee een van de oprichters.

Naast de organisatie van de nationale competities en kampioenschappen is de DBF ook de organisator van de Denmark Open en de Copenhagen Masters.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
  Officiële website

Denemarken
Badminton